Projektus (imię)
 Projektus (biskup Clermont)
 Projektus (męczennik)
 Projektus (biskup Imoli)

Zobacz też